Microstomini — триба камбалоподібних риб родини камбалових (Pleuronectidae). Представники триби є придонними хижаками, які живуть в арктичних та північних морях.

Класифікація 

 Триба Microstomini
 Рід Dexistes
 Dexistes rikuzenius (Jordan & Starks, 1904).
 Рід Embassichthys
 Embassichthys bathybius (Gilbert, 1890).
 Рід Glyptocephalus
 Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758)
 Glyptocephalus stelleri (Schmidt, 1904).
 Glyptocephalus zachirus (Lockington, 1879).
 Рід Hypsopsetta
 Hypsopsetta guttulata (Girard, 1856).
 Hypsopsetta macrocephala (Breder, 1936).
 Рід Lepidopsetta
 Lepidopsetta bilineata (Ayres, 1855).
 Lepidopsetta mochigarei (Snyder, 1911).
 Lepidopsetta polyxystra (Orr & Matarese, 2000).
 Рід Microstomus
 Microstomus achne (Jordan & Starks, 1904).
 Microstomus kitt (Walbaum, 1792)
 Microstomus pacificus (Lockington, 1879).
 Microstomus shuntovi (Borets, 1983).
 Рід Pleuronichthys
 Pleuronichthys coenosus (Girard, 1854).
 Pleuronichthys cornutus (Temminck & Schlegel, 1846).
 Pleuronichthys decurrens (Jordan & Gilbert, 1881).
 Pleuronichthys ocellatus (Starks & Thompson, 1910).
 Pleuronichthys ritteri (Starks & Morris, 1907).
 Pleuronichthys verticalis (Jordan & Gilbert, 1880).
 Рід Tanakius
 Tanakius kitaharae (Jordan & Starks, 1904).

Примітки 

Камбалові
Триби тварин